Seeman ist der Nachname von:

 Enoch Seeman dem Älteren, Maler des 17. Jahrhunderts
 Enoch Seeman dem Jüngeren, Maler des 18. Jahrhunderts
 Jerry Seeman (1936–2013), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 John Seeman (* 1950), US-amerikanischer Physiker
 Nadrian C. Seeman (1945–2021), US-amerikanischer Biochemiker
 Philip Seeman (1934–2021), kanadischer Neurowissenschaftler
 Roxanne Seeman (* 1954), US-amerikanische Liedermacherin

Siehe auch:
 Sämann
 Seman (Begriffsklärung)
 Seemann (Begriffsklärung)
 Zeman